Okręty US Navy o nazwie USS  "Aquila", pochodzącej od angielskiego tłumaczenia nazwy gwiazdozbioru Orła:

 Pierwszy "Aquila" (AK-47) był transportowcem, który służył w latach 1941 - 1945.
 Drugi "Aquila" (PHM-4) był wodolotem typu Pegasus, który został zwodowany w 1981 roku.
Aquila